Toto je seznam obcí v departementu Aveyron ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Aveyron